Maribel Yago Sanz ha estat mestra i directora en diverses escoles a Catalunya i amb més intensitat a Palafrugell. Va néixer el 22 de gener de 1956 a Sant Adrià de Besós (64 anys).

A partir de l'any 1989, es trasllada a Palafrugell a l'escola Barceló i Matas (i començarà a viure a Regencós, on encara hi viu), on juntament amb altres mestres iniciaran la celebració anual dels "Jocs Florals". El 1995, apareix a la revista "La Xerraire" (revista del Col·legi Públic Barceló i Matas de Palafrugell) on se la menciona com a sector del professorat i també com a membre organitzadora dels Jocs Florals del mateix any. Ja al 1997 s'incorpora al Programa d'educació Compensatòria al Baix Empordà, on col·laborarà amb alumnat nouvingut, elaboració de materials pel tractament de la diversitat, preparació de materials pel treball manipulatiu i participació en sessions de dinàmica de grup i la seva difusió. L'any 2001, ella i Paquita Suárez organitzen la Setmana Matemàtica a l'escola.

A l'any 2003 s'incorpora com a directora a l'escola Carrilet, (creada el mateix any) també a Palafrugell, on apostarà per una dinàmica innovadora i diferent a la tradicional en l'ensenyament. Serà en aquest moment que es produeix una polèmica relacionada amb les places que s'han d'assignar als alumnes nouvinguts en les escoles de Palafrugell el mateix any 2003. El 2007, l'escola Carrilet tindrà una ampliació en el seu espai. Aquell mateix any rep juntament amb l'equip directiu el 2n. premi en la 4ta. edició del "Premi d'Experiències Educatives Josep Pallach" pel treball Fem escola: un projecte comú. Interrelació escola-comunitat. L'any 2014 es es publica un llibre referent als primers 10 anys d'història de l'escola "Carrilet" de Palafrugell ("Carrilet, 10 anys d'escola"), resultat d'un projecte de micro-mecenatge en què ella participa com a directora del centre. El febrer de l'any 2016 es jubila.

Referències 

Adrianencs de Sant Adrià de Besòs
Mestres d'educació primària catalans del sud contemporanis